Хадыта — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Хадыта (приток Пуритея)
Хадыта (приток Правой Хетты)
Хадыта (приток Таза)